Reckwitz steht für:

 Reckwitz, Ortschaft in der Gemeinde Wermsdorf, Landkreis Nordsachsen, Sachsen

Reckwitz ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Reckwitz (* 1970), deutscher Soziologe, Kulturwissenschaftler und Hochschullehrer
 Erhard Reckwitz (* 1943), deutscher Anglist und Hochschullehrer